Франсиско Рамон де Викунья Ларраин (; 1775 — 13 января 1849) — чилийский военный, политический и государственный деятель, исполняющий обязанности президента Чили в 1829 году.

Биография 
Баск по происхождению. Получил образование в лучших школах столицы и посвятил себя политике и сельскому хозяйству. Принадлежал к креольской аристократии.

В 1810 году участвовал в чилийской войне за независимость. Организовал первой в стране предприятие по производству огнестрельного оружия.

В 1811 году был депутатом от г. Осорно на Конституционном конгрессе по принятию конституции Чили, возглавлял комиссию, отвечающую за конституционную реформу. В 1814 году стал сенатором Чили.

По обвинению в заговоре против испанской колониальной администрации арестован и приговорён к изгнанию из страны. Жил в ссылке.

После победы чилийских войск в битве при Чакабуко в 1817 году смог вернуться на родину. Верховный правитель Чили Б. О’Хиггинс назначил его представителем правительства на севере страны.

Политическая карьера 
В 1823 году Франсиско Рамон Викунья возглавил администрацию Сантьяго де Чили и был избран членом Конституционного собрания Чили. Был членом Постоянной комиссии юстиции и законодательства; полиции, образования и общественного благосостояния.

В 1825 году президент Р. Фрейре назначил его своим заместителем, а также министром иностранных и внутренних дел. Во время войны он также возглавлял Секретариат войны и флота Чили и выступал в качестве министра финансов.

В результате гражданской войны 1829 года между консервативно-централистской фракцией и либеральными федералистами президент Франсиско Антонио Пинто дважды был вынужден покидать свой пост.

С 16 июля 1829 по 19 октября 1829 — временный президент Чили.

В 1830 году оставил политическую деятельность.

Умер в Сантьяго 13 января 1849 года.

Ссылки 
 Биография

Президенты Чили
Военачальники Чили
Министры иностранных дел Чили
Министры внутренних дел Чили
Министры обороны Чили
Министры финансов Чили
Председатели Сената Чили
Сенаторы Чили
Вице-президенты Чили